Ponders ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ponders (Alabama)
 Ponders (Arkansas)
 Ponders (Tennessee)
 Ponders Corner (Washington)